Kasseler Kreuz kann sich beziehen auf:

 Kasseler Kreuz (Gudensberg), ein Sühnekreuz bei Gudensberg in Nordhessen
 das früher „Kasseler Kreuz“ genannte Autobahndreieck Kassel-Süd, das die Bundesautobahn 7 mit der A 44 verbindet